Voici la liste des planètes mineures numérotées de 452001 à 453000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 452001 à 453000

452001-452100

452101-452200

452201-452300

452301-452400

452401-452500

452501-452600

452601-452700

452701-452800

452801-452900

452901-453000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000